Aisne je lahko:

 Aisne - departma v severni Franciji
 Aisne - reka v Franciji
 Aisne - reka v Belgiji